Antoni Kamiński (1797–1885) – pedagog, pisarz
 Antoni I Kamiński (1880–1937) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, komendant PKU Toruń
 Antoni III Kamiński (1885–1942) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Antoni Kamiński (1898–1987) – poseł do Krajowej Rady Narodowej
 Antoni Z. Kamiński (ur. 1942) – polski socjolog, profesor
 Antoni A. Kamiński (ur. 1942) – polski filozof, dr hab.

Przypisy